Факультет биоинженерии и биоинформатики — структурное подразделение Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, ведущее образовательную и исследовательскую деятельность по специальности «Биоинженерия и биоинформатика». Создан в 2002 году. Декан факультета — академик РАН, профессор В. П. Скулачёв.

Образовательная система 
Образовательная система факультета имеет следующие особенности, значительно отличающие его от остальных факультетов МГУ:
 В основе программы обучения на факультете лежит междисциплинарный подход с особым упором на сочетание современной молекулярной биологии и вычислительной математики.
 На факультете введена система тьюторов — учёных, персонально руководящих исследовательской работой студентов. Научная работа студентов играет центральную роль в подготовке.
 На факультете введена сквозная система рейтинга для стимуляции соревновательности студентов.
 Студенты факультета проходят учебные практики: на I курсе — биологическая практика (Звенигородская биологическая станция им. С. П. Скадовского); на II курсе — зоологическая практика (Беломорская биологическая станция имени Н. А. Перцова, Карельский берег Кандалакшского залива Белого моря); на III курсе — практика по биоинформатике (10 человек по конкурсу, Лейденский университет, Нидерланды).

История 
Факультет биоинженерии и биоинформатики был создан на базе Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ в 2002 году; первый набор студентов составил всего 25 человек. Это первое образовательное учреждение России, начавшее готовить студентов по специальности «биоинженерия и биоинформатика». В 2011 году проходной балл на ФББ составил 437 баллов, самый высокий среди факультетов МГУ. Факультет является головным организатором международной конференции по компьютерной биологии Moscow Conference on Computational Molecular Biology, проходящей биеннально с 2003 года.

Проходные баллы 
Для поступления на факультет на конкурсной основе с 2008 года необходимо сдать 5 экзаменов: ЕГЭ по русскому языку, математике (с 2015 года — по профильной математике), биологии и химии, а также дополнительное вступительное испытание по математике, которое проводит ВУЗ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт факультета биоинженерии и биоинформатики
 Страница ФББ на сайте МГУ им. М. В. Ломоносова

Факультеты Московского государственного университета
Организации, основанные в 2002 году
Появились в 2002 году в России